Периеци има више значења:

 Периеци (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Периеци (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Периеци (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Периеци (Олт), општина у округу Олт у Румунији